Гуме́рово — название сельских населенных пунктов:

Республика Башкортостан 
 Гумерово — деревня в Аургазинском районе Башкортостана, относится к Таштамакскому сельсовету.
 Гумерово — деревня в Баймакском районе Башкортостана, относится к Яратовскому сельсовету.
 Гумерово — деревня в Благовещенском районе Башкортостана, относится к Иликовскому сельсовету.
 Гумерово — деревня в Бураевском районе Башкортостана, относится к Азяковскому сельсовету.
 Гумерово — деревня в Давлекановском районе Башкортостана, относится к Кадыргуловскому сельсовету.
 Гумерово — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана, относится к Петровскому сельсовету.
 Гумерово — деревня в Кушнаренковском районе Башкортостана, относится к Горьковскому сельсовету.
 Гумерово — деревня в Мечетлинском районе Башкортостана, относится к Дуван-Мечетлинскому сельсовету.